Вимблдон може да се односи на:

 Вимблдонски турнир, тениски турнир из Гренд слем серије
 Вимблдон (Лондон), део Лондона
 Вимблдон (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 АФК Вимблдон, енглески фудбалски клуб